Юнона  () — римська богиня

На її честь названі також
 Юнона — мала планета (астероїд) № 3 у Сонячній системі
 Юнона () — автоматична міжпланетна станція NASA

Див. також 
 Юнона і Авось — рок-опера композитора Олексія Рибникова на вірші поета Андрія Вознесенського